Amerikai Egyesült Államok
 Bynum (Alabama)
 Bynum (Észak-Karolina)
 Bynum (Montana)
 Bynum (Texas)